John Draper (motociclista) (Bishop's Cleeve, Gloucestershire, 1929 – 2002), pilot de motociclisme anglès, expert en trial i motocròs
 John Thomas Draper (1943), furoner i programador
 John William Draper (1811-1882), científic anglo-estatunidenc, considerat com el primer a fotografiar una cara femenina i de la primera fotografia detallada de la Lluna